Петровац је насеље Града Пирота у Пиротском округу. Према попису из 2011. има 286 становника (према попису из 2002. било је 389 становника).

Демографија 
У насељу Петровац живи 336 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 50,1 година (47,3 код мушкараца и 52,8 код жена). У насељу има 147 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,65.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пироту
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији